Francis Loomis ist der Name folgender Personen:

* Francis Loomis (Politiker, 1812) (Francis B. Loomis; 1812–1892), US-amerikanischer Bankmanager und Politiker
 Francis Loomis (Diplomat) (Francis Butler Loomis; 1861–1948), US-amerikanischer Diplomat, Journalist und Politiker 
 Francis Wheeler Loomis (1889–1976), US-amerikanischer Physiker